Carl eller Karl Frederik er en almindeligt forekommende kombination af fornavne:

Dansk stavning 
 Carl Frederik Balslev (1805-1895) – dansk biskop
 Carl Frederik Blixen-Finecke (1822-1873) – dansk politiker og minister (Carl Frederik Axel Bror von Blixen-Finecke)
 Carl Frederik Bricka (1845-1903) – dansk historiker
 Carl Frederik Grove (søofficer) (1758-1829) – dansk søofficer
 Carl Frederik Grove (ingeniør) (1822-1883) – dansk ingeniør
 Carl Frederik Grove, kendt som Carl Grove (1828-1895) – dansk skolemand
 Carl Frederik Theodor Henckel, kendt som Carl Henckel (1801-1853) – dansk litograf
 Carl Frederik Holm – dansk bronzestøber
 Carl Frederik Jarl (1872-1951) – dansk fabrikant
 Karl Frederik Kinch (1853-1921) – dansk filolog og arkæolog
 Carl Frederik Krabbe (1858-1920) – dansk officer
 Carl Frederik Emanuel Larsen, kendt som Emanuel Larsen (1823-1859) – dansk maler
 Carl Frederik le Sage de Fontenay (1723-1799) – dansk søofficer
 Carl Frederik Madsen (1862-1944) – dansk politiker og fagforbundsformand
 Carl Frederik Moltke (1784-1863) – dansk officer (Anthon Carl Frederik Moltke)
 Carl Frederik Pechüle (1843-1914) – dansk astronom
 Carl Frederik Pedersen (1884-1968) – dansk roer
 Carl Frederik Simony (1806-1872) – dansk politiker og minister
 Carl Frederik Stanley (1738-1813) – dansk billedhugger
 Carl Frederik Sørensen (1818-1879) – dansk maler
 Carl Frederik Sørensen (politiker) (1870-1943) – dansk politiker
 Carl Frederik Tietgen (1829-1901) – dansk erhvervsmand
 Carl Frederik Theodor Zeilau, kendt som Theodor Zeilau (1829-1901) – dansk officer og politiker
 Carl Frederik Aagaard (1833-1895) – dansk maler

Andre stavemåder:
 Carl Fredrik Ehrensvärd (1767-1815) – svensk adelsmand

Tysk stavning 
Carl Friedrich:
 Carl Friedrich Ulrich von Ahlefeldt-Dehn (1750-1829) – slesvigsk amtmand
 Carl Friedrich Benz (1844-1929) – tysk ingeniør
 Carl Friedrich Cramer (1752-1807) – tysk teolog
 Carl Friedrich Eichhorn (1781-1854) – tysk jurist
 Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800) – tysk musiker
 Carl Friedrich Gauss (1777-1855) – tysk matematiker og astronom
 Carl Friedrich Glasenapp (1847-1915) – tysk filolog
 Carl Friedrich Goerdeler (1884-1945) – tysk jurist og politiker
 Carl Friedrich Rudolf Heinze (1825-1896) – tysk jurist
 Carl Friedrich von Kaltenborn (1723-1800) – dansk-norsk officer
 Carl Friedrich von Saldern (1719-1770) – dansk officer
 Carl Friedrich Georg Spitteler, kendt som Carl Spitteler (1845-1924) – schweizisk digter
 Carl Friedrich Voigt (1800-1874) – tysk medaljør
 Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) – tysk fysiker og filosof
 Carl Friedrich Zelter (1758-1832) – tysk komponist
 Carl Friedrich Zöllner (1800-1860) – tysk komponist
 Johann Carl Friedrich Zöllner (1834-1882) – tysk astrofysiker

Karl Friedrich:

Regenter (skrivning harmoniseret til Karl):
 Karl Frederik af Anhalt-Bernburg (1668–1721) – fyrste af Anhalt-Bernburg
 Karl Frederik af Slesvig-Holsten-Gottorp (1700–1739) – hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp
 Karl Frederik af Sachsen-Meiningen (1712–1743) – hertug af Sachsen-Meiningen
 Karl Frederik af Fürstenberg-Mösskirch (1714–1744) – fyrste af Fürstenberg
 Karl Frederik af Hohenzollern-Sigmaringen (1724–1785) – fyrste af Hohenzollern-Sigmaringen
 Karl Frederik af Baden (1728–1811) – markgreve, kurfyrste og storhertug af Baden
 Karl Frederik af Sachsen-Weimar-Eisenach (1783–1853) – storhertug af Sachsen-Weimar-Eisenach
 Karl Frederik 1. af Oels (1593–1647) – hertug af Oels
 Karl Frederik 2. af Württemberg-Oels (1690–1761) – hertug af Württemberg-Oels

Andre, også som efternavn:
 Karl Friedrich (NSDAP) (1897–1945) – tysk politiker (NSDAP)
 Karl Friedrich (statssekretær) – tysk politiker
 Karl Friedrich (sanger) (1905–1981) – østrigsk sanger (tenor)
 Karl Friedrich (skuespiller) (født 1929) – østrigsk skuespiller
 Karl Josef Friedrich (1888–1965) – tysk præst
 Karl Friedrich af Hohenzollern (født 1952) – tysk prins og forretningsmand

Se også 
 Carl
 Frederik
 Frederik Carl/Karl